Stoneleigh bezeichnet:

 Stoneleigh Abbey, ein Herrenhaus und ehemaliges Kloster in Warwickshire
 Stoneleigh Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Stoneleigh (Villa), Villa in Glasgow